LAzerbaidjan va participar en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016 al Brasil. El Comitè Olímpic Nacional de l'Azerbaidjan va enviar un total de 56 atletes als Jocs a Rio de Janeiro, per competir en 18 disciplines esportives.

Teymur Məmmədov va ser l'abanderat de l'Azerbaidjan en la cerimònia d'obertura.

Els atletes de l'Azerbaidjan han guanyat un total de 18 medalles: 1 medalla d'or, 7 medalles de plata i 10 medalles de bronze.

Medaller 
L'equip olímpic àzeri va aconseguir les següents medalles:

Medallistes

Referències

Vegeu també 
 Azerbaidjan als Jocs Olímpics

Jocs Olímpics d'Estiu de 2016
Azerbaidjan als Jocs Olímpics